Witcher est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1936), joueur américain de football américain
 (1916-1966), herpétologue américain
 (1944-2021), joueur américain de football américain
 (né en 1978), compositeur et chanteur américain
 (1839-1906), homme politique et militaire américain
 (1926-2021), évêque épiscopal américain

Toponyme

, ruisseau de rivière Kanawha en Virginie-Occidentale 
, ruisseau de rivière du Dakota du Sud

Voir aussi
Vedmak, traduit en witcher (sorcier)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme